Meunasah Tutong (Bandar Baru), een plaats in Indonesië
Meunasah Tutong (Montasik), een plaats in Indonesië
Meunasah Tutong (Ingin Jaya), een plaats in Indonesië
Meunasah Tutong (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Meunasah Tutong (Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing